Fabio Conversi est un directeur de la photographie, producteur et réalisateur français d'origine italienne.
 Donato Paolo Conversi (c.1697-ap.1760) est un des peintres italiens de la famille Conversi.
  (1916–1989), acteur italien.